Тит Аний Луск (Titus Annius Luscus) може да се отнася за следните от плебейската фамилия Ании:

 Тит Аний, генерал, 218 пр.н.е. се бие против галските боии; баща на посланика Тит Аний Луск (посланик)
 Тит Аний Луск (посланик), посланик 172 пр.н.е. при македонския цар Персей
 Тит Аний Луск (консул 153 пр.н.е.), син на посланика
 Тит Аний Луск (консул 128 пр.н.е.), син на консула от 153 пр.н.е.